Семейство може да се отнася за:
 Семейство
 Семейство (биология) – таксон
 Езиково семейство

 Семейство Танер - Роман от Роберт Валзер

Телевизия и кино 
 Семейство Симпсън - Американски анимационен сериал
 Семейство Сопрано – Американски драматичен сериал
 Семейство Флинтстоун – Американски анимационен сериал
 Семейство Калинкови - Български сериен филм, 1966 г.
 Семейство Уизли - Измислено семейство от поредицата за Хари Потър
 Семейство Мезга – Унгарски анимационен сериал
 Семейство Карастоянови – Български игрален филм, 1983 г.
 Семейство Робинсън – Компютърен анимационен филм, 2007 г.
 Семейство Защо Защо – Френски анимационен сериал, 1996 г.